Adigeni en (georgiano: ადიგენის მუნიციპალიტეტი) es un distrito de Georgia de la región sur de Samtsje-Yavajeti con una superficie de 800 km². Para 2014 su población ascendía a 16.462 personas.

Adigeni